U Baranji postoje 32 katastarske općine. Sve imaju matični broj i sve su nazvane po većim baranjskim mjestima. Jedino dvije posljednje nose isto ime: Zmajevac I i Zmajevac II. Ovo je popis svih baranjskih katastarskih općina i pripadajućih matičnih brojeva.

Izvor 
 Republika Hrvatska: Preglednik katastarskih podataka 

Baranjski leksikon
 Baranjske katastarske općine